Philip de Braose ist der Name folgender Personen:

* Philip de Braose, 2. Lord of Bramber († zwischen 1134 und 1155), anglonormannischer Baron
 Philip de Braose (Militär) († vor 1201), anglonormannischer Militär